Cet article présente une liste des films produits en Russie en 1917 :

1917

Liens externes 
 liste des films soviétiques sortis en 1917 sur IMDB

1917